Захарук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Захарук, Александр Валерьевич (род. 1976) — украинский борец вольного стиля, пятикратный чемпион Европы и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира.
 Захарук, Дмитрий Васильевич (род. 1940) — украинский государственный и политический деятель.
 Захарук, Юрий Николаевич (1914—1997) — украинский археолог, специалист по истории первобытного общества, теории и методологии археологии, доктор исторических наук (с 1981 года).